Ла-Вандю́-Миньо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10402.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к юго-востоку от Парижа, в 95 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 16 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 243 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 176 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 124 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 79,2 %). Из 124 активных работали 114 человек (57 мужчин и 57 женщин), безработных было 10 (8 мужчин и 2 женщины). Среди 52 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об